Os resultados masculinos do Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2012 contaram com todas as provas individuais por aparelhos somadas a disputa coletiva.

Resultados

Final 
Esses são os resultados da final.

Solo 
Finais

Cavalo com alças 
Finais

Argolas 
Finais

Salto sobre a mesa 
Finais

Barras paralelas 
Finais

Barras fixa 
Finais

Ver também
Seleções de ginástica artística
Biografias dos ginastas

Referências

Ligações externas

Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2012
Competições de ginástica artística